«Золотые ворота» — название фильмов:
 «Золотые ворота» — фильм 1969 года производства СССР.
 «Золотые ворота» / Golden Gate (США) — телефильм 1981 года режиссёра Пола Уэндкоса.
 «Золотые ворота» / Golden Gate (США) — фильм 1993 года режиссёра Джона Мэддена.